Marko Nikolić (1946–2019) szerb színész
Marko Nikolić (1979) szerb labdarúgóedző
Marko Nikolić (1998) szerb labdarúgó